Национальный женский чемпионат Албании () — сильнейший дивизион албанского женского футбола. По её результатам определяется чемпион страны и представители Албании в Лиге чемпионов.

Команды сезона 2016–17 гг.

Прошлые победители 

 В конце 2013 года «Ада» из Велипоя был реорганизован и объединён с клубом «Влазния». Так как Велипоя и Шкодер — два различных города, «Ада» сохраняет ранее завоеванные 3 титула чемпиона.

Титулы

Примечания

Ссылки 

Футбольные соревнования в Албании
Албания